Visurgis steht für:
 Visurgis, lateinischer Name der Weser
 Visurgis (Schiff), deutsches Peilschiff